Уолтер де Фоконберг (; около 1319 — 29 сентября 1362) — английский аристократ, 4-й барон Фоконберг с 1349 года.

Биография 
Уолтер де Фоконберг принадлежал к английскому рыцарскому роду французского происхождения, представители которого владели землями в Холдернессе. Он был сыном и наследником Джона де Фоконберга, 3-го барона Фоконберга, и Ивод Балмер. Уолтер родился примерно в 1319 году, а в 1349 году унаследовал семейные владения и титул. Барон был женат дважды: на Мод де Патешаль (примерно с 1330 года) и на Изабель Биго, дочери сэра Роджера де Биго (этот брак был заключён до 1360 года). В первом браке родился сын Томас, 5-й барон Фоконберг.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Фоконберг
Бароны Англии XIV века
Уолтер Фоконберг, 4-й барон Фоконберг